Böcher ist der Familienname folgender Personen:

 August Ludwig Böcher, ehemaliger Bürgermeister von Nidda
 Christoph Böcher (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Herbert Böcher (1903–1983), deutscher Mittelstreckenläufer
 Martin Böcher, deutscher Fußballspieler
 Michael Böcher, deutscher Politikwissenschaftler
 Otto Böcher (1935–2020), deutscher evangelischer Theologe
 Tyge Wittrock Böcher (1909–1983), dänischer Botaniker